Os distritos do Bangladesh são a principal divisão administrativa do país. O Bangladesh está dividido em 64 distritos ou zila (). Os distritos, por sua vez, estão divididos em 493 subdistritos ou upazila (উপজেলা upojela).

Ver Também
ISO 3166-2:BD

Referencias

 
Listas de subdivisões de países
Subdivisões de países da Ásia
Subdivisões administrativas de países de segundo nível